Künstlergesellschaft steht für:
 Basler Künstlergesellschaft, Schweiz
 Künstlergesellschaft Allotria, München

Siehe auch:
 Künstlergruppe
 Künstlerverein